Задолье — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

География 
Деревня расположена на берегу реки Абижа, в 9 км к северо-западу от центра города Пскова и в 4 км от побережья Псковского озера.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 20 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района